Master diploma predstavlja profesionalno (studijsko) zvanje, koje izdaje univerzitet. Master diploma podrazumeva određeno polje studijskog (univerzitetskog) procesa ili oblast u profesionalnom usavršavanju. Studenti nakon završavanja (diplomiranja) master programa poseduju širok raspon stručnih veština, uključujući napredna znanja o specifičnim teorijskim i praktičnim temama, kao i profesionalno analitičko rešavanje složenih problema.

Reč master je latinskog porekla i prevodi se kao učitelj ili nastavnik.

U srpskom jeziku, kao i u mnogim drugim jezicima koji imaju osnovu latinskog porekla, za osobu koja poseduje master diplomu se kaže da je diplomirani master. Skraćenica u srpskom jeziku za ovo zvanje je msr.

Struktura master programa 
Bolonjskom deklaracijom, u zemljama Evrope, uvodi se bačelor diploma u trajanju od tri i/ili četiri godine osnovnih akademskih studija, kao i master diploma, koja podrazumeva studije u trajanju od jedne ili dve godine - pod uslovom da ste prethodno stekli bečelor diplomu, ili u ukupnom trajanju od 5 godina za integrisane studije. Master studije (diploma), kao studije drugog stepena, izjednačene su sa VII-1 stepenom stručne spreme koji se sticao po prethodnim nastavnim programima (studije upisane pre 2005.god.) na osnovnim studijama na fakultetu u minimalnom trajanju 4-6 godina, član 95. i član 127. Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015).

Spoljašnje veze 
 Prvi katalog postdiplomskih master studija u zemlji i inostranstvu 

Образовање

fr:Maîtrise
nl:Master (academische graad)